Il Gruppo Mondiale (World Group in inglese) è il più alto livello della Coppa Davis 2013. Le otto squadre perdenti il primo turno devono prendere parte agli spareggi per evitare la retrocessione e al contempo assicurarsi la permanenza nel Gruppo Mondiale della Coppa Davis 2014.

Tabellone

Ottavi di finale

Canada vs. Spagna

Italia vs. Croazia

Belgio vs. Serbia

Stati Uniti vs. Brasile

Francia vs. Israele

Argentina vs. Germania

Kazakistan vs. Austria

Svizzera vs. Rep. Ceca

Quarti di finale

Canada vs. Italia

Stati Uniti vs. Serbia

Argentina vs. Francia

Kazakistan vs. Rep. Ceca

Semifinali

Serbia vs. Canada

Rep. Ceca vs. Argentina

Finale

Serbia vs. Rep. Ceca

Voci correlate
Coppa Davis 2013
Coppa Davis 2013 Spareggi Gruppo Mondiale

Collegamenti esterni
 

Gruppo Mondiale